

Население по годам

Половой состав 
Согласно данным на 1 января 2010 года, в Томске проживало 285,6 тыс. женщин и 243,0 тыс. мужчин.

Демография 
На протяжении 2000-х и 2010-х годов стабильно растёт рождаемость: если в 2002 году в городе родилось 5179 детей, то в 2005 — 5800, 2006 — 6115, 2007 — 6545, 2008 — 7143, 2009 — 7621, 2011 — 9014, 2012 — 9291. Одновременно с этим растёт и количество детей, являющимися третьими и более по счёту у матерей. Что касается смертности, то её показатели за аналогичный период (с 2002 по 2009 гг.) снизились: для мужчин — с 15,2 до 13,4 на тысячу населения, для женщин — с 11,0 до 10,2. В среднем число родившихся возросло с 10,7 до 14,5 человек на тысячу населения, а число умерших снизилось с 13,0 до 11,7 (также на тысячу человек). Таким образом, естественный прирост увеличился с −1,1 до +1,5 чел. на тысячу населения.

Число заключённых браков на тысячу населения за вышеуказанный период росло, достигнув максимума в 2007 году — 10,5. В 2009 году коэффициент был равен 9,9. Число же разводов снизилось — с 6,2 до 5,2 на тысячу человек.

Миграционный прирост в 2002 году составил 2,1 на тысячу населения, в 2005 — 3,0, 2006 — 2,9, 2007 — 2,8, 2008 — 4,3, 2009 — 5,6.

Данные о рождаемости, смертности и уровне естественного прироста в Томске:

Национальный состав 
Ниже приведены данные о национальном составе населения города Томска согласно Всероссийской переписи 2010 года, более 100 чел.:

Следующие данные согласно переписи 2002 года:

Численность населения в городском округе город Томск —  чел. ().

Примечания

Литература 
 

Томск
Томск
Население Томской области